Клаусура 2009 () — вторая половина 66-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2008/09) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 13—14 мая, а ответные состоялись 16—17 мая.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 20—21 мая, а ответные состоялись 23—24 мая.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 28 мая, а ответный состоялся 31 мая.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2008/2009 на rsssf.com 

2009
Мексика
Спорт в Мексике в 2009 году